Барден (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Гийом Барден (1410—1474) — средневековый французский хронист и священник из Тулузы.
 Барден, Амбруаз-Маргарита (1768—1842) — французская художница.
  (род. 1981) — американский бейсболист, бронзовый медалист летних Олимпийских игр (2008).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, победитель Межпровинциального чемпионата в составе сборной Ленстера (1962), дядя Пола Бардена.
  (род. 1981) — британский регбист и предприниматель, член сборной Англии по регби-7.
  (1896—1967) — американский политик, член Палаты представителей (1935—1961).
 Барден, Джессика (род. 1992) — британская актриса.
  (род. 1992) — британский футболист, финалист Кубка Исландии в составе клуба «Вестманнаэйяр» (2016).
 Барден, Жан (1732—1809) — французский художник, создававший картины на исторические темы.
  (1908—2004) — ирландский католический священник, архиепископ Исфахана (1974—1982).
 Барден, Керри — американский специалист по подбору актёров, лауреат премии Artios в категории крупнобюджетного драматического фильма (2012)
  (род. 1979) — британский игрок в дартс, победитель Открытого чемпионата Дании (2010).
  (род. 1994) — австралийский игрок в хоккей на траве, чемпионка Океании (2015).
 Барден, Марк (род. 1980) — американский композитор, лауреат Премии Эрнста фон Сименса (2015).
  (род. 1980) — ирландский игрок в гэльский футбол и хёрлинг, победитель Межпровинциального чемпионата в составе сборной Ленстера (2001, 2002), племянник Брендана Бардена.
 Барден, Спенсер (род. 1973) — британский бегун, победитель Чемпионата Атлетической федерации Великобритании в беге на 3000 м (1993).
 Барден, Стивен (род. 1970) — канадский звукорежиссёр, лауреат премии «Джини» (2001, 2004) и Канадской кинопремии (2013, 2014).
  (1874—1962) — британский велогонщик, серебряный медалист Чемпионата мира по трековым гонкам в спринте (1896, 1897).
  — британский игрок в настольный теннис, чемпион Англии в мужских парах (1975, 1978).

См. также